Пьер-Ив Полома́ (; род. , Фор-де-Франс, Мартиника, Франция) — французский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Пьер-Ив Полома начинал заниматься футболом на Мартинике в клубах «Эссор Прешотен» и «Пелеан». В 2008 году футболист оказался в системе подготовки футбольного клуба «Олимпик» (Марсель). С 2010 года играл за молодёжные команды «Сент-Этьена».

Защитник дебютировал в первой команде «зелёных» 26 сентября 2012 года в матче Кубка лиги против «Лорьяна»
.
До окончания сезона Полома ещё дважды сыграл в матчах Кубка Франции.

В сборной 
Пьер-Ив Полома в составе сборной Франции для игроков не старше 20 лет принимал участие в молодёжном чемпионате мира—2013. Защитник впервые сыграл на турнире 6 июля 2013 года в четвертьфинальном матче против команды Узбекистана, заменив за 12 минут до конца встречи Люку Диня.
.
Также Полома вышел на замену и в финальном матче с Уругваем, в котором французы завоевали звание чемпионов мира.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи: 2013

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Версаль»